Ulpi Marcel (jurista)
 Ulpi Marcel (governador)